Eredivisie (1994/1995) była 38. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytuł obroniła drużyna AFC Ajax. Tytuł króla strzelców zdobył Ronaldo, który w barwach klubu PSV Eindhoven zdobył 30 goli.

Tabela końcowa

Baraż o awans/utrzymanie

Grupa 1

Grupa 2

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 

1994 w piłce nożnej
1995 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1995 w Holandii
1994 w Holandii